Ансов — фамилия; имеет женскую форму Ансова.
 Ансов, Игорь (Ансофф; 1918—2002) — американский математик и экономист российского происхождения.
 Ансов, Пётр Янович — управляющий трестом «Щёкингазстрой» Тульской области, Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Щёкино.
 Примечания